Table des caractères Unicode U+2B740 à U+2B81F.

Sinogrammes unifiés CJC — supplément D (Unicode  6.0)

Table des caractères

Voir aussi

Liens externes 
   Supplément D aux idéogrammes unifiés CJC, table sur le site Unicode.
   CJK Unified Ideographs Extension D, table sur le site Unicode.

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (2B000-2BFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

02B74